Гурзо́ — фамилия.

Известные носители
 Самсонова-Гурзо, Надежда Васильевна (1924—2010) — советская актриса, супруга Сергея Гурзо.
 Гурзо, Наталья Сергеевна (род. 1947) — советская и российская актриса театра и кино, дочь Сергея Гурзо.